National Soccer League is de naam van verschillende voormalige voetbalcompetities in Australië en Canada.

 National Soccer League (Australië) : Een voormalige voetbalcompetitie in Australië van 1977 tot 2004
 National Soccer League (Canada) : Een voormalige voetbalcompetitie in Canada van 1926 tot 1992